Сергей Тхоржевский:
 Тхоржевский, Сергей Иванович (1893—1942) — русский юрист и историк.
 Тхоржевский, Сергей Сергеевич (1927—2011) — советский и российский прозаик, переводчик.